Khuma kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Chuma (distrikt), Razgrad, Obsjtina Simitli,

Sydafrika 

 Khuma (vattendrag i Sydafrika), Fristatsprovinsen, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar